Адриан Энтони Мадаски (; 11 июля 1982, Перт, Западная Австралия) — австралийский футболист, защитник. Выступал за сборную Австралии.

Клубная карьера 
Мадаски родился в городе Перт. В 1998 году в возрасте 15 лет он покинул молодёжку «Перта», чтобы присоединиться к молодёжной команде итальянской Серии А «Аталанты». Мадаски в молодёжной команде выиграл молодёжный кубок Италии в сезонах 1999/00 и 2000/01. В июле 2001 года он был отдан в аренду «Монце», но в январе 2002 года был возвращён в основной состав «Аталанты». Мадаски постоянно входил в состав первой команды, но никак не мог пробиться в основу. «Аталанта» снова отправила футболиста в аренду в клуб «Пистойезе».

В октябре 2003 года, Мадаски подписал контракт с клубом «Партик Тисл», выступающем в шотландской Премьер-лиге. Мадаски регулярно выступал в основном составе клуба, сыграв 24 матча и забив 2 гола в своём дебютном сезоне в Премьер-лиге. В сезоне 2004/05 он сыграл 27 матчей и забил 2 гола в Первом дивизионе. В 2005 году Мадаски присоединился к клубу «Данди». В декабре 2005 года ему пришлось покинуть клуб, чтобы вылечить рецидивирующую травму лобка в Австралии.

В январе 2006 года Мадаски вернулся в Италию, перейдя в «Гроссето» и оставался в клубе до конца сезона. Летом 2006 года перешёл в «Портогруаро-Суммагу». В конце сезона 2009/10 команда стала чемпионом высшего дивизиона Группы B, победив «Эллас Верону» в последней игре сезона 1:0, что гарантировало автоматическое продвижение в Серию B. Мадаски вошёл в команду года высшей Профессиональной лиги. В сезоне 2010/11 «Портогруаро-Суммага» вылетел из Серии B и вернулся обратно в высшую Профессиональную лигу. После вылета клуба Мадаски вернулся в Австралию, в «Мельбурн Сити».

16 января 2012 года Мадаски присоединился к южнокорейской команде «Чеджу Юнайтед». В конце сезона 2013/14 он вернулся в Перт, подписав контракт с местной командой. За «Перт» сыграл лишь 3 матча. 6 июня 2014 года Мадаски перешёл в «Ньюкасл Юнайтед Джетс». Вскоре стало известно, что он был выгнан из клуба владельцем Нейтаном Тинклером после бунта игроков в разгар сезона 2014/15.

20 марта 2015 года он подписал контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс», как замена травмированному Нику Уорду.

Международная карьера 
Мадаски был основным защитником «соккеруз» на юношеском чемпионате мира до 17 лет, проводившемся в Новой Зеландии в 1999 году, где Австралия проиграла в финале по пенальти Бразилии. Мадаски вошёл в символическую сборную турнира.

Он сыграл 4 матча в составе молодёжной сборной Австралии на чемпионате мира среди молодёжи в Аргентине в 2001 году.

В мае 2004 года Мадаски дебютировал за основную сборной Австралии и успел провести за неё 4 матча в рамках отбора на чемпионата мира 2006 года. 2 июня 2004 года он забил 2 мяча в ворота Фиджи.

В том же 2004 году Мадаски в составе сборной Австралии выступал на летних олимпийских играх в Афинах.

В мае 2009 года Мадаски был включён в состав сборной Австралии из 30 человек для участия в трёх последних отборочных матчах чемпионата мира 2010 года.

Достижения 
 Обладатель Кубка наций ОФК: 2004

Примечания

Ссылки 
 OzFootball profile
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Партик Тисл»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Портосуммага»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Чеджу Юнайтед»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки олимпийской сборной Австралии по футболу